Babuschkin (russisch Бабушкин, wissenschaftliche Transliteration Babuškin) steht für:

 Babuschkin, Stadt in der Republik Burjatien, Russland
 Babuschkin-Insel, Insel in der Antarktis

Babuschkin  ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Wladimirowitsch Babuschkin (1964–2022), russischer Politiker
 Iwan Wassiljewitsch Babuschkin (1873–1906), russischer Revolutionär
 Jefim Adrianowitsch Babuschkin (1880–1927), russischer Revolutionär
 Mark Nikolajewitsch Babuschkin (1924–2003), sowjetischer Ingenieur und Militärtechniker
 Michail Sergejewitsch Babuschkin (1893–1938), sowjetischer Pilot

Siehe auch:
 Babuschkino